Un bayou est un type de marécage, en Louisiane.

Patronymes 

 Hassen Bayou (1949- ), footballeur tunisien. 
 Julien Bayou (1980- ), homme politique et militant écologiste français, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et petit-fils de Raoul Bayou.
 Raoul Bayou (1914-1995), homme politique français.

Bande dessinée 
 Bayou, collection de Gallimard consacrée à la bande dessinée et créée en 2005.